Le Détective agonisant, nouvelle d'Arthur Conan Doyle, ainsi que ses adaptations éponymes :
 The Dying Detective (1921), court-métrage de la série Sherlock Holmes avec Eille Norwood dans le rôle-titre.
 The Dying Detective (1994), épisode de la série Sherlock Holmes avec Jeremy Brett dans le rôle-titre.